Фильмография Джона Форда включает в себя наиболее известные фильмы, радиопрограммы, а также телевизионные и театральные работы, в которых он участвовал на протяжении 58 лет своей карьеры в кино (с 1913 по 1971 год). Джон Форд, родившийся в 1894 году в штате Мэн, попал в киноиндустрию вскоре после окончания средней школы, при помощи своего старшего брата Фрэнсиса Форда, успевшего зарекомендовать себя как одного из ведущих актёров и режиссёров студии Universal. К 1917 году юный Форд успел поработать ассистентом режиссёра, актёром, каскадёром и даже , — зачастую в проектах брата — и тогда Universal позволили ему снять свой первый фильм, . Через три года Форд покинул Universal и перешёл на . В последующее десятилетие он срежиссировал около тридцати картин, в числе которых вестерны «Железный конь» (1924) и  (1926) — оба с участием Джорджа О’Брайена, а также военная драма  (1928) и романтическая драма  (1928) с Виктором Маклагленом в главной роли. В том же году Форд снял свой первый звуковой короткометражный фильм  (ныне считается утерянным) , а в следующем — первую полнометражную ленту .

В 1931 году Форд решил поработать с другими студиями, начав с  — их первым совместным проектом стала картина «Эрроусмит». Спустя три года режиссёр завязал длительное сотрудничество с продюсером Мерианом Купером со студии RKO Radio Pictures, прославившимся после выхода фильма «Кинг-Конг» (1933). В 1935 году на экраны вышла лента «Осведомитель», принёсшая Форду премию «Оскар» в категории «Лучшая режиссура», а исполнителю главной роли — Виктору Маклаглену — награду «Лучшая мужская роль». В 1939 году в карьере Форда начался период самых «знаковых» работ режиссёра, в числе которых вестерн «Дилижанс» (1939), благодаря которому Джон Уэйн стал звездой мирового кинематографа, а Томас Митчелл был награждён «Оскаром» за «Лучшую мужскую роль второго плана». Кроме того, «Дилижанс» стал первым вестерном, снятым Фордом в Долине монументов, национальном символе Соединённых Штатов. В том же году он срежиссировал ленты «Молодой мистер Линкольн» и «Барабаны долины Мохок» (первый у Форда фильм, снятый с использованием технологии техниколор) — главную роль в обоих исполнил Генри Фонда. В 1940 году в прокат вышли два фильма режиссёра: «Гроздья гнева» с Фонда, за который Форд получил свой второй «Оскар» за «Лучшую режиссуру», а игра актрисы Джейн Дарвелл была отмечена победой в категории «Лучшая женская роль второго плана», и «Долгий путь домой» с Уэйном и Митчеллом. За ними последовала лента «Как зелена была моя долина» (1941), получившая «Оскар» за «Лучший фильм»; работа Форда вновь была отмечена третьей статуэткой за «Лучшую режиссуру», а актёр Дональд Крисп победил в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

С наступление Второй мировой войны, Форд был отправлен на службу полевым фотографом в Военно-морской флот Соединённых Штатов. Во время войны он снял несколько документальных фильмов, в числе которых  (1942) и  (1943), получившие «Оскар» в категориях соответственно «Лучший документальный фильм» и «Лучший документальный короткометражный фильм». После увольнения с действительной службы, Форд вернулся в Голливуд с целью снять «Они были незаменимыми» (1945), военную драму о судьбе эскадры торпедных катеров в . За ней последовала лента «Моя дорогая Клементина» (1946), главные роли в которой исполнили Генри Фонда и Уайетт Эрп. В 1947 году Форд воссоединился с продюсером Мерианом Купером — вместе они создали киностудию Argosy Productions. В последующие девять лет режиссёр снял для студии следующие фильмы: «Форт Апачи», «Три крёстных отца», «Она носила жёлтую ленту», «Рио-Гранде», «Тихий человек» (картина принесла Форду его последний четвёртый «Оскар» за «Лучшую режиссуру») и «Искатели». В 1949 году Форд поставил благотворительную пьесу, свою единственную театральную постановку —  После роспуска Argosy, Форд иногда снимал для телевидения и срежиссировал несколько полнометражных фильмов, в числе которых «Человек, который застрелил Либерти Вэланса» (1962) и вестерн о гражданской войне, «Как был завоёван Запад» (1962; снят с использованием технологии синерама). Последней режиссёрской работой Форда стала документальная картина  (1970), рассказывающая о генерале-лейтенанте морской пехоты Льюисе «Чести» Пуллере.

Форд по праву считается одним из самых важных и влиятельных кинорежиссёров своего поколения. Ингмар Бергман окрестил его как величайшего режиссёра всех времён и народов, а Орсон Уэллс, снявший фильм «Гражданин Кейн» в 1941 году, на вопрос о своих любимых кинематографистах Америки ответил: «[Предпочитаю] старых мастеров. Я имею ввиду Джона Форда, Джона Форда и Джона Форда». С четырьмя статуэтками «Оскар», Форд является самым награждаемым режиссёром в истории кинематографа. 8 февраля 1960 года в его честь была открыта звезда на голливудской «Аллее славы». 31 марта 1973 года режиссёр был удостоен Медали Свободы; он также стал первой персоной, получившей награду . По состоянию на 2018 год, десять работ Форда включены в Национальный реестр фильмов: «Железный конь», «Дилижанс», «Молодой мистер Линкольн», «Гроздья гнева», «Как зелена была моя долина», «Моя дорогая Клементина», «Тихий человек», «Искатели», «Человек, который застрелил Либерти Вэланса» и «Как был завоёван Запад». В 2012 году картина «Искатели» заняла седьмую позицию в списке  британского журнала Sight & Sound.

Кино 
Список фильмов создан на основе фильмографий, адаптированных из биографий «Печать легенды: Жизнь и времена Джона Форда»  и «Джон Форд» Питера Богдановича. В данных о картинах, выпущенных с 1917 по 1923 годы, Форд указывался как «Джек Форд». Начиная с «Камео Кирби» (1923) режиссёр упоминался как «Джон Форд». Все картины, снятые до 1922 года, выпускались Universal Studios, с 1922 до 1930 годы — , а с 1930 — студии указываются индивидуально, за исключением случаев. Все представленные в списке фильмы — полнометражные, кроме указанных как короткометражные или многосерийные.

Радио

Телевидение

Театр

Примечания 
Комментарии

Аннотации

Источники

Литература

Ссылки 

 
 

 
Фильмографии актёров
Фильмографии режиссёров
Фильмографии США